Landeshaus ist der Name folgender Gebäude:

 Landeshaus der Provinz Schlesien in Breslau
 Landeshaus Düsseldorf
 Landeshaus Kiel
 Landeshaus Köln
 Landeshaus Stettin
 Landeshaus Münster in Münster (Westfalen)
 Niederösterreichisches Landeshaus in Wien, siehe Palais Niederösterreich
 Landeshaus (Wiesbaden)
Siehe auch:
Landhaus